Фіна́л Лі́ги Євро́пи УЄФА́ 2011 — 40-й фінал Кубка УЄФА, але 2-й у зміненому форматі. Пройшов 18 травня 2011 року на стадіоні «Авіва-Стедіум» у Дубліні . У фінальному матчі в зв'язку з правилами УЄФА проти корпоративного спонсора стадіон буде називатися «Дублін Арена» ().

Рішення про стадіон фіналу Ліги Європи 2011 року було прийнято 29 січня 2009 року. Претендентів на проведення фінального матчу було двоє: «Емірейтс» у Лондоні і «Авіва-Стедіум» в Дубліні. Але після того як фінал Ліги чемпіонів УЄФА в 2011 році було вирішено провести на «Вемблі», УЄФА вибрав ірландський стадіон, щоб уникнути двох фіналів європейських турнірів в одному місті.

Переможець матчу зіграє з переможцем фіналу Ліги чемпіонів у матчі за Суперкубок УЄФА.

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Сторінка турніру на сайті УЄФА

Ліга Європи УЄФА 2010—2011
2010—2011
Спортивні змагання в Ірландії
Події 18 травня
Травень 2011
2011 у футболі